Alsey kan syfta på följande platser:

Island 

 Álsey (ö i Island), Suðurland,

USA 

 Alsey (ort i USA), Illinois, Scott County, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar